Schweinzbach ist ein Gewässername in Niederösterreich:

 Schweinzbach (Mank), linker Zufluss der Mank bei Hörsdorf, Stadt Mank, Bezirk Melk
 Schweinzbach (Melk), linker Zufluss der Melk vor Schachau, Marktgemeinde Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs

Siehe auch:
 Schweinsbach